het boek van Ira Levin, zie De vrouwen van Stepford
een verfilming van dat boek uit 1975, zie The Stepford Wives (1975)
nog een verfilming van het boek uit 2004, zie The Stepford Wives (2004)